Хамај има више значења:

 Општина Хамај (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Хамај (Хамај, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хамај (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику